Living Eyes (album des Bee Gees)
 Living Eyes (album de Radio Birdman)